Wirtschaftsform steht für:

 Unterscheidung der Wirtschaft nach Ausrichtung der Produktion, siehe Wirtschaft #Wirtschaftsformen
 Wirtschaftsordnung, Normen und Institutionen einer Volkswirtschaft

Siehe auch:
 traditionelle Wirtschaftsform (Landwirtschaft)